temperatuur - een natuurkundige grootheid voor het meten van de warmte
temperatuur (muziek) - het stemmen van muziekinstrumenten
kleurtemperatuur - de temperatuur van een hypothetisch zwart lichaam waarvan het uitgestraalde licht dezelfde kleurindruk geeft als de (witte) lichtbron.